Daniel Maes (7 juli 1966 - Sinaai, 19 augustus 2007) was een Belgische voetballer die voornamelijk als verdediger speelde.

Spelerscarrière 

Belgisch voetballer